Mastigimas är ett släkte av insekter. Mastigimas ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Mastigimas